Q38 peut faire référence à :
 Aigrette (Q38), un sous-marin de la marine nationale française ;
 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres